Church Mountain kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Church Mountain, Antarktis,

Irland 

 Church Mountain (berg i Irland), Leinster, Wicklow, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar